

Biografia 
Proveniente dalla nobilissima famiglia dei Collalto, Conti di Treviso, divenne 
Vescovo di Ceneda nel 1310, trasferito alle sedi di Feltre e Belluno nel 1320,

Collegamenti esterni